В США насчитывается 2 округа с названием Гилмер ():
 Гилмер — округ штата Джорджия, США.
 Гилмер — округ в штате Западная Виргиния США.
 См. также 
 Гилмер